Limit může být:

 mez, tj. maximální nebo minimální přípustné množství 
 hranice
 těžební limit
 limita, matematický pojem
 LIMIT, syntaktická konstrukce příkazu SQL pro omezení počtu řádků vrácených příkazem SELECT
 Limit (hudební skupina), slovenská hudední skupina (Laco Lučenič, Miroslav Žbirka)

Externí odkazy